Rose Creek (Minnesota), een klein stadje in de Amerikaanse staat Minnesota
 Rose Creek (rivier), een waterloop in de Amerikaanse staat Californië